Стефан Белёвский († после 1692, Лоев) — один из заметных деятелей российского старообрядчества конца XVII века, основатель слободы Митьковка (ныне село в Климовском районе Брянской области).

Биография 

По своему происхождению — потомственный приходской священник из города Белёва (ныне Тульская область). Примерно в 1660-х годах Стефан знакомится с Московским Морозовским кружком ревнителей благочестия. Возможно, здесь же он знакомится и с протопопом Аввакумом. В конце 1660-х годов Стефан часто посещает дом Морозовых, в Москве же он знакомится с московским священником Козмой, служившим в Церкви Всех Святых, что на Кулишках.

В 1669—1670 гг. Стефан Белёвский вместе с сыном Димитрием и некоторыми белёвскими жителями уезжает в Стародубье к Козме Московскому, поселившемуся в местечке Понуровка на реке Ревне, и основывает неподалёку слободу Митьковка. Священники Козма и Стефан отправляли в этой слободе все службы и требы, кроме литургии, так как не было освящённого храмового алтаря.

После неудачного выступления стрельцов в Москве в 1682 году, правительство царевны Софьи издало указ о сыске и высылке беглых людей, живущих в Стародубье. Козма и Стефан со своими единомышленниками решают уйти в Польшу, на Ветку. В Ветковской слободе была построена часовня, в которой совместно служили Козма Московский и Стефан Белёвский.

В начале 1690-х годов Стефан выступает против установки на Ветковском Храме колоколов, которые, по его мнению, своим звоном могут выявить потаенные поселения и навлечь беду. Эти и другие разногласия привели к уходу Стефана Белевского с Ветки. Поселился он в слободе Карпова недалеко от Лоева, где и умер после 1692 г.

Примечания

Литература 

 Безгодов А. А. Священник Стефан Белёвский и его место в истории Древлеправославия второй половины XVII века. // Белёвские чтения. Выпуск 3. Посвящается памяти протоиерея Михаила Федоровича Бурцева. — , 2003. — С. 53-55.
 Иван Алексеев (Стародубский). История о бегствующем священстве. — : Археодоксия, 2005.

Персоналии по алфавиту
Деятели старообрядчества
Стародубщина
Персоналии:Ветка (старообрядческая)